Marianne Hold – attrice tedesca
 Oscar Hold – calciatore e allenatore di calcio inglese, attaccante
 Siegfried Hold – cameraman tedesco